Большое Павлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Павлово — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Большое Павлово — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Большое Павлово — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.